Osoby o tym nazwisku:
 Gabriel Byrne – irlandzki aktor, scenarzysta, reżyser i producent filmowy
 Michael Byrne – angielski żeglarz
 Michael Byrne – angielski polityk
 Michael Byrne – brytyjski aktor
 Mick Byrne – irlandzki piłkarz
 Mike Byrne – amerykański muzyk
 Mike Byrne – amerykański muzyk
 Michael Byrne – amerykański baseballista
 Nicky Byrne – irlandzki piosenkarz
 Rhonda Byrne – australijska pisarka i producentka
 Rose Byrne – australijska aktorka
 Scarlett Byrne – brytyjska aktorka